Huppenbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Huppenbauer (1884–1959), deutscher Tropenmediziner
 Gunter Huppenbauer (* 1942), deutscher Bauingenieur
 Hermann Huppenbauer († 1994), deutscher Brigadegeneral
 Markus Huppenbauer (1958–2020), Schweizer Ethiker